Карломан (, , ) — германское мужское имя, популярное в династии Пипинидов (с IX века известных как Каролинги). Известные носители имени:

 Карломан, сын Карла Мартелла (716—754)
 Карломан, сын Пипина Короткого (751—771)
 Карломан, сын Карла II Лысого (ум. в 876/877)
 Карломан (король Баварии) (830—880)
 Карломан (король Западно-Франкского королевства) (862 ?—884)